Буфе́т () — термін, що має кілька значень:
 Буфет — невеликий ресторан, закусочна
 Буфет — вид меблів
 Буфет — стіл або стойка для продажу закусок і напоїв
 Буфет або буфетна — кімната у старовинних будинках, палацах, де готували закуски, напої, зберігали посуд.
 «Буфет» ( або all-you-can-eat (AYCE)) — система в деяких підприємствах громадського харчування, що пропонує необмежену кількість їжі за фіксовану плату

Примітки